1,3-BPG
 2,3-BPG